Općinska nogometna liga Slavonska Požega je predstavljala pretposljednji rang natjecanja, odnosno ligu šestog stupnja nogometnog prvenstva SFRJ. Sudjelovalo je 12 klubova, a prvenstvo se igralo dvokružno. NK Slavija Pleternica se kao prvak kvalificirala u Međuopćinsku nogometnu ligu Jug. NK Croatia Mihaljevci i NK Mladost Treštanovci su ispali u niži rang natjecanja.

Tablica

Unutrašnje poveznice

Vanjske poveznice

Izvori 
 
 Đuro Mesić: NK Parasan Golobrdci (1956. – 2006.), Požega 2006.
  

1983-84
Slavonska Požega
1984-85 Slavonska Požega